Saint-Flour est un nom principalement porté par:

Personnalités 
 Saint Flour  () fut le premier évêque de Lodève. Il prêcha la foi dans le Languedoc et l'Auvergne et fut martyrisé vers 389. On le fête le .
 D'Aubat Saint-Flour était un maître à danser français du  établi à Gand.

Toponymes

Communes françaises 
 Saint-Flour est la deuxième ville du département du Cantal.
 Anglards-de-Saint-Flour est une commune du département du Cantal.
 Saint-Flour-de-Mercoire est une commune du département de la Lozère.
 Saint-Flour-l'Étang est une commune du département du Puy-de-Dôme nommée Saint-Flour jusqu'à un décret du .

Administrations 
 L'arrondissement de Saint-Flour est un arrondissement du département du Cantal.
 Le Pays de Saint-Flour - Haute Auvergne est une structure intercommunale ( Pays ) située dans le département du Cantal.
 Saint-Flour Communauté est une communauté de communes du département du Cantal.
 La communauté de communes du Pays de Saint-Flour est une ancienne communautés de communes du département du Cantal qui a été supprimée en 2013.
 La  communauté de communes du pays de Saint-Flour Margeride est une ancienne communautés de communes du département du Cantal qui a été supprimée en 2016.
 Le canton de Saint-Flour-Nord et le canton de Saint-Flour-Sud sont des anciens cantons du département du Cantal qui ont été supprimés par le redécoupage de 2014.
 Le canton de Saint-Flour-1 et le canton de Saint-Flour-2 sont des cantons du département du Cantal entrés en vigueur après les élections départementales de 2015.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France